CASTOR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 329 амінокислот, а молекулярна маса — 36 056.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки